Ambatomanga (Analamanga), plaats in het midden van Madagaskar
 Ambatomanga (Itasy), plaats in het midden van Madagaskar